.ax, domini territorial de primer nivell de les illes Åland.
 Emanuel Ax, pianista nord-americà d'origen polonès.
 Ax 3 Domaines, estació d'esports d'hivern dels Pirineus situada al departament de l'Arieja.
 Ax-les-Thermes, exotopònim d'Acs, població i municipi del País de Foix.